La route départementale 444, ou RD 444, est située :
 dans le département de l'Aube, elle relie Troyes à Coussegrey, reprenant l'ancienne RN 444, déclassée en 1972
 dans le département de l'Essonne, elle relie Bièvres à Champlan

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de l'Aube
 Routes de l'Essonne

444